Příjmení Ungar má více osob:
 Antonio Ungar (* 1974), kolumbijský spisovatel
 Hermann Ungar (1893–1929), německy píšící prozaik a dramatik z Moravy
 Karel Rafael Ungar (1744–1807), český kněz a ředitel pražské Univerzitní knihovny
 Matěj Aleš Ungar (1622–1701), opat cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna
 Otto Ungar (1901–1945), český malíř, kreslíř a pedagog